В Соединённых Штатах насчитывается 8 округов с названием Бун ():
 Бун — Айова
 Бун — Арканзас
 Бун — Западная Виргиния
 Бун — Иллинойс
 Бун — Индиана
 Бун — Кентукки
 Бун — Миссури
 Бун — Небраска